Herdmanella gracilis är en ringmaskart som beskrevs av Ehlers 1908. Herdmanella gracilis ingår i släktet Herdmanella och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gracilis